

Мерліно — муніципалітет у регіоні Ломбардія, провінція Лоді;

Мерліно — село у Арзамасському районі Нижньогородської області;
 Мерліно — село у Краснинському районі Смоленської області;